Kanae Hisami e Mari Tanaka erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Hisami ha fatto coppia con Sachie Ishizu, ma la coppia si è ritirata prima del primo turno, mentre Tanaka ha giocato con Makoto Ninomiya, ma ha perso nel primo turno.

Il doppio del torneo di tennis Kurume Best Amenity Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jarmila Gajdošová e Arina Rodionova che hanno battuto in finale Junri Namigata e Akiko Yonemura 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Jarmila Gajdošová /  Arina Rodionova (Campionesse)
  Jocelyn Rae /  Anna Smith (quarti di finale)

  Makoto Ninomiya /  Mari Tanaka (primo turno) 
  Jessica Moore /  Aleksandrina Najdenova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kurume Best Amenity Cup 2014